Serge kan syfta på

 Serge (namn), den franska formen av Sergius
 Sars (tyg)

Se även 
 Saint-Serge, ortodox teologisk högskola i Paris